Магазаник — еврейская фамилия. Известные носители:

 Магазаник, Борис (Boris Magasanik, 1919—2013) — американский микробиолог и биохимик.
 Магазаник, Лев Гиршевич (род. 1931) — учёный-нейрофизиолог, доктор биологических наук, профессор, академик РАН (2016), лауреат премии имени Л. А. Орбели (2016).
 Данин, Дмитрий Яковлевич (настоящая фамилия — Магазаник; 1950—2020) — советский и российский музыкант, певец, композитор, аранжировщик, постоянный участник легендарного ансамбля «Фестиваль».